Ватерланд е името на географски район, община и историческа област в провинция Северна Холандия в Нидерландия.
 за общината вижте Ватерланд (община)
 за района и историческата област вижте Ватерланд (район)